Серия B 2014/2015 — 83-й сезон второго по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 29 августа 2014 года и закончился 22 мая 2015 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Палермо», «Эмполи» и «Чезена», вышедшие в Серию А, а также «Новара», «Реджина» и «Юве Стабия», вылетевшие в Первый дивизион Профессиональной лиги. Кроме того, в Серию D были понижены «Сиена» и «Падова». Их заменили «Катания», «Болонья» и «Ливорно», занявшие соответственно 18-е, 19-е и 20-е места в Серии А, а также команды Первого дивизиона Профессиональной лиги «Виртус Энтелла» (1-е место в Группе А), «Перуджа» (1-е место в Группе B), «Про Верчелли» (победитель плей-офф в Группе А), «Фрозиноне» (победитель плей-офф в Группе B) и «Виченца» (вышла за счёт понижения «Сиены»).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Статистика и профиль чемпионата на сайте transfermarkt.it
 Чемпионат на сайте gazzetta.it

2014/2015
Италия
Футбол в Италии в сезоне 2014/2015